Nathan Moon (né le  à Belleville, en Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Moon est repêché en ,  au total par les Penguins de Pittsburgh au repêchage d'entrée de 2008. Il évolue dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les Frontenacs de Kingston au poste de centre depuis le début de la saison 2006-2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Dukes de Wellington || OPJHL || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Frontenacs de Kingston || LHO || 56 || 13 || 27 || 40 || 39 || 5 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2007-2008 || Frontenacs de Kingston || LHO || 68 || 35 || 42 || 77 || 79 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| 2008-2009 || Frontenacs de Kingston || LHO || 62 || 32 || 40 || 72 || 81 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| 2009-2010 || Frontenacs de Kingston || LHO || 65 || 27 || 42 || 69 || 90 || 7 || 3 || 3 || 6 || 14
|-
| 2010-2011 || Frontenacs de Kingston || LHO || 65 || 32 || 42 || 74 || 89 || 5 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 2010-2011 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH || -  || - || -  || -  || - || 7 || 1 || 0 || 1 || 15
|-
|2011-2012|| Sharks de Worcester ||LAH || 72|| 12|| 20|| 32|| 149|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2012-2013|| Falcons de Springfield ||LAH || 14|| 2|| 2|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Cyclones de Cincinnati || ECHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IceMen d'Evansville || ECHL || 44|| 16|| 19|| 35|| 96|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Braehead Clan || EIHL || 8|| 5|| 5|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015|| IceMen d'Evansville || ECHL || 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Eagles du Colorado || ECHL || 47|| 13|| 29|| 42|| 92|| 7|| 1|| 5|| 6|| 10
|-
| 2014-2015|| Flames de l'Adirondack || LAH || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2015-2016|| Eagles du Colorado || ECHL || 3|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IceMen d'Evansville || ECHL || 67 || 15 || 35 || 50 || 104 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=5|2016-2017|| Rush de Rapid City || ECHL || 12|| 2|| 6|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Thunder de Wichita || ECHL || 19 || 4 || 5 || 9 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| Walleye de Toledo || ECHL || 7 || 2 || 0 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| Royals de Reading || ECHL || 10 || 1 || 3 || 4 || 5 || - || - || - || - || -
|-
| Jackals d'Elmira || ECHL || 8 || 1 || 10 || 11 || 12 || - || - || - || - || -

Références

Voir aussi

Naissance en janvier 1990
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Mudbugs de Bossier-Shreveport
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur du Braehead Clan
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur du Thunder de Wichita 
Joueur du Walleye de Toledo 
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Jackals d'Elmira
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Belleville (Ontario)